Ольга Старостина:
 Старостина, Ольга Валентиновна (род. 1969) — российский политик, член Совета Федерации.
 Старостина, Ольга Ивановна (1911—1987) — советский режиссёр и театральный педагог.